Die Sophie war eine Bark, die 1850 bei Hamburg gebaut wurde.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bielbrief vom 24. April 1850 sind für die Sophie folgende Maße angegeben:
 Länge über Kiel                      =  33,1 m
 Größte Breite                        =  8,2 m
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =  4,6 m
 Tragfähigkeit                        =  139 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Die Sophie wurde 1849/50 auf der Reiherstiegwerft. Sie trug die Baunummer 1. Das Segelschiff wurde nach Mitgliedern der Familie Godeffroy benannt. Sophie war der Vorname der Frau von Johan Cesar Godeffroy (1781–1845).

Kapitäne 
 1850–1851 M. Wilken
 1851–1863 A. Decker
 1864–1869 H.W. Wendt
 1869–1871 J.H.T.N. Wiencke
 1871–1872 A.K. Petersen
      1873 H.F.E. Siewert

Fahrten 
Mit dem Schiff wurden von Hamburg aus viele Fahrten nach Australien und wenige nach Südamerika unternommen. Auffällig ist eine längere Seereise nach China an die Mündung des Min Jiang Flusses im Jahr 1855. Am 2. Oktober 1861 verließ Eduard Graeffe als erster Forschungsreisender für das Museum Godeffroy an Bord der Sophie den Hamburger Hafen. Graeffe hinterließ dazu eine genaue Reisebeschreibung.
In den 60er Jahren segelte die Sophia mehrfach nach Apia.

Schiffe gleichen Namens 
Als Sophie fuhren noch zwei weitere Schiffe: Ab 1815 das (Voll)schiff Sophie, Baujahr 1811, und eine Bark ab Stapellauf, Baujahr 1877.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Bark
Frachtsegler
Reiherstiegwerft
Schifffahrt (Hamburg)